Джиро деи Три Маре () — шоссейная многодневная велогонка, проходившая по территории Италии.

История  
Гонка была проведена всего четыре раза. При этом она проходила нерегулярно (только первые две гонки прошли подряд) и просуществовала тридцать лет.

Название происходит от того факта, что маршрут пролегал через три моря южной Италии — Адриатическое море, Ионическое море и Тирренское море. Tre Mari . Дистанция гонки состояла от 9 до 13 этапов.

Итальянец Оттавио Пратези одержал итоговые победы на двух гонках, а также выиграл восемь этапов. Его соотечественник Джузеппе Пиффери отметился пятью победами на этапах, став вторым по этому показателю. Бельгиец Юбер Дельтур стал единственным иностранным велогонщиком, кому удалось стать лучшим на этапах. Он трижды праздновал успех на этапах и все в 1938 году.

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Джиро деи Три Маре на ProCyclingStats
 Джиро деи Три Маре на Cycling Archives

 Джиро деи Три Маре на Memoire du cyclisme

 Джиро деи Три Маре на First Cycling